Un marito di troppo (Hard Promises) – film del 1991 diretto da Martin Davidson.
Un marito di troppo (The Accidental Husband) – film del 2008 diretto da Griffin Dunne.
Un marito di troppo – film TV del 2014 diretto da Luca Ribuoli.